Владимир Шульга:
 Шульга, Владимир Гаврилович (1935—2003) — советский и украинский учёный.
 Шульга, Владимир Ильич (род. 1954) — актёр, Народный артист Российской Федерации.
  (род. 1973) — украинский государственный и политический деятель.